Nessenbach und Nessenbacher Bächle sind geographische Namen:

Ort:
 Nessenbach (Ravensburg), Weiler im Stadtteil Schmalegg von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Nessenbach (Gillenbach), linker Zufluss des Gillenbachs oder Güllenbachs (zur Schussen) zwischen Eschau und Aich, beide im Stadtteil Schmalegg von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Nessenbach (Pegnitz), am linken Hauptstrang-Oberlauf Gänsegraben, linker Zufluss der Pegnitz gegenüber Neunkirchen am Sand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

 Nessenbacher Bächle, linker Zufluss des auf dem linken Hauptstrang-Oberlauf dort noch Detzenweiler Bach genannten Gillenbachs oder Güllenbachs (zur Schussen) bei Hinterweißenried, Stadtteil Schmalegg von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Messenbach
 Nesselbach